Liebhard ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Liebhard (1899–1989; auch Franz Liebhardt, Künstlername von Robert Reiter), rumäniendeutscher Dichter
 Leobard von Maursmünster (Liebhard; † um 680), Abt des etwa 659 gegründeten Klosters Marmoutier; Heiliger

Siehe auch:
 Liebhardt
 Liebhart
 Villa Liebhard